A-ZOV — ежегодный фестиваль электронной музыки и экстремального спорта, проводимый в России на побережье Азовского моря в Краснодарском крае.

Первоначально проводился на косе Долгая. С 2014 года — в станице Должанской, на пляже вблизи базы отдыха «Салют».

Организатором фестиваля выступает event-компания GESPROMO.

История 
Первый фестиваль прошел в 2011 году и собрал  и участников из разных стран и городов.

В 2013 году на A-ZOV от Тольятти стартовал специальный, посвященный фестивалю, автопробег. Новая Лада Калина 2013 (Lada Kalina 2) возглавила эскорт с A-ZOV-символикой от Волжского автомобильного завода до самого Азовского моря.

В 2016 году фестиваль прошёл с 8 по 17 июля включительно.

Награды 
В 2014 году фестиваль стал победителем «Russian Open Event Expo 2014» — III Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма.

Фотогалерея

См. также 
 Фестиваль ГЭС

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт фестиваля 
 A-ZOV FEST
 Фестиваль в Твиттере

Музыкальные фестивали России
Фестивали по алфавиту
Музыкальные фестивали по алфавиту
Фестивали электронной музыки
Фестивали Краснодарского края